Mega Man X - известная в Японии как  - видеоигра, разработанная Capcom для Super Nintendo Entertainment System (SNES). Это первая игра Mega Man для 16-битной консоли и первая игра в Mega Man X серии, спин-офф оригинальной серии Mega Man, которая началась на предшественнике SNES Nintendo Entertainment System (NES). Игра Mega Man X была впервые издана в Японии 12 декабря 1993 года и был выпущен в Северной Америке и Европе в следующем году. Действие игры происходит через сто лет после оригинального Mega Man’а, в футуристическом мире, населённом как людьми, так и «Реплоидами» () — роботами, способными к мышлению, чувствующими и развивающимися, как и их создатели люди.

Mega Man X встретился с положительными отзывами. С одобрением восприняли звуки и графику, а также попытку возродить Mega Man франшизу. Тем не менее, некоторые критики нашли игру слишком короткой и лёгкой. Долгосрочный коммерческий успех на SNES, Mega Man X привёл к портированию на персональные компьютеры (ПК) и мобильные устройства, а также в Северной Америке изданы для Nintendo GameCube, PlayStation 2 и Wii Virtual Console. Игра также получила расширенные ремейк на PlayStation Portable под названием Mega Man Maverick Hunter X, или , в Японии, также её добавили в сборник Mega Man X Legacy Collection для Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC в 2018 году.

Сюжет 
Действие Mega Man X происходит в неопределённое время в течение 22-го века (21XX год), и примерно через 100 лет после событий оригинальной серии Mega Man. Археолог доктор Кейн () обнаруживает в руинах исследовательский центр, в котором когда-то работал легендарный разработчик робота Mega Man доктор Томас Лайт (). Среди руин Кейн находит большую капсулу, в которой содержится весьма продвинутый робот с человеческим уровнем интеллекта и эмоций и даже свободной волей. Доктор Лайт желал, чтобы новый робот обладал здравым смыслом и пониманием спорных аспектов человеческой морали. Кейн несколько месяцев изучал робота, которого назвал Mega Man X или просто «X» и решил дублировать его.

Вскоре происходит первый выпуск реплоидов - роботов, которые могут думать, чувствовать, учиться и расти так же как люди. В течение года наладилось массовое производство реплоидов. Тем не менее, со свободной волей к Реплоидам пришла возможность преступной деятельности, такие реплоиды стали изгоями, их заклеймили как «Маверики» ().

Так как протесты общественности против нескольких инцидентов с Мавериками становятся слишком большими, чтобы игнорировать их появление, правительство по совету доктора Кейна, формирует элиту военной полиции под названием «Охотники на Мавериков» (). Охотники захватывают или отключают любого реплоида, который представляют угрозу для людей, подавляют восстания мавериков, а также выполняют другие задачи по мере необходимости.

Кейн конструирует очень продвинутого реплоида по имени Сигма (), практически неуязвимого. Сигма захватывает контроль над небольшим островом, выживая всех представителей человеческой расы. Утверждая, что люди ограничивают рост и потенциал реплоидов, он призывает своих сторонников, чтобы начать массовое уничтожение людей. Mega Man X, чувствует вину за то, что он соучастник такой опасной расы, объединяет усилия с «Охотниками на Мавериков» и со своим сторонником Зеро (), который был пробужден неизвестным, чтобы остановить Сигму любой ценой.

Маверики

Стражники Сигмы

Оружие 
 X-Buster — Бластер Икса. Зажимая до конца кнопку атаки он стреляет как Мега Бластер из игры Мега Мен 4. Если найти капсулу Доктора Лайта в котором находится «Улучшение Бластера Икса», то он выстрелит очень сильную волну энергии.
 Shotgun Ice — Ледяной Дробовик. Оружие Скользкого Пингвина. Стреляет льдом, который при соприкосновеннии с чем-либо распадается на мелкие осколки, летящие по веерообразной траектории. Если его оружие зарядить, то можно сделать ледяную глыбу на которой можно кататься. Аналог Freeze Cracker из Mega Man 7.
 Electric Spark — Электрическая Искра. Оружие Искрового Мандрила. Стреляет шаровой молнией, которая при соприкосновении со стеной распадается на два шара, летящие по вертикальной траектории. Если его оружие зарядить, то создаёт в две стороны электрические лучи. В игре Mega Man Maverick Hunter X вызовет на всем экране электрическую омега-волну. Аналог Thunder Bolt из Mega Man 7.
 Rolling Shield — Катящийся Барьер. Оружие Щитового Броненосца. При выстреле создаёт мощную сферу, которая при ударе об стену катится в обратном направлении. Если его оружие зарядить, то создаёт вокруг Икса барьер, уничтожающий при соприкосновении слабых врагов. В игре Mega Man Maverick Hunter X барьер уничтожает и слабых, и сильных врагов.
 Homing Torpedo — Самонаводящая Торпеда. Оружие Ракетного Осьминога. Стреляет ракетой, которая летит в сторону противника. Причём слабый противник убивается с одной ракеты, а сильный с нескольких. Если его оружие зарядить, то можно запустить летающих самоновадящих рыб, которые уничтожают сильного противника. Аналог Dive Missile из Mega Man 4, Homing Sniper из Mega Man 8 и Sniper Missile из Mega Man X7.
 Boomerang Cutter — Режущий Бумеранг. Оружие Бумеранга Квангера. Напоминает Ножницы-бумеранг из Mega Man 1, но работает по-другому: выстреливаемый бумеранг начинает лететь вверх. Если бумеранг выстреливает в прыжке, то он летит вниз. Если его зарядить, то при выстреле будут запущены несколько бумерангов. Также с помощью этого оружия можно собирать предметы.
 Chameleon Sting — Жало Хамелеона. Оружие Жалящего Хамелеона. Стреляет лазером, который наносит меньше урона, но летит по веерообразной траектории. Если его зарядить, то активируется маскировка, делающая вас неуязвимым для длинных шипов, врагов и т. д.. Аналог Triple Blade из Mega Man 10.
 Storm Tornado — Штормовое Торнадо. Оружие Штормового Орла. Стреляет вихрем и появляется на всём экране по горизонтали. Если его зарядить, то вокруг Икса по вертикали образуется вихрь. В игре Mega Man Maverick Hunter X бросает бомбу, которая создаёт шторм.
 Fire Wave — Огненная Волна. Оружие Пламенного Мамонта. Стреляет непрекращающимся огнём, который быстро истощает шкалу энергии. Если его зарядить, то Икс выстрелит огромный огненный шар, поражающий всех на линии полёта снаряда. Аналог Wave Burner из Mega Man & Bass и усиленного Fire Storm из Mega Man.
 Hadouken — Хадокен. Секретное оружие, которое можно найти на уровне Защищённого Броненосца у Капсулы Доктора Лайта (при условии, что вы собрали все виды оружия, Health Tank, Sub Tank и посетили все остальные капсулы). Выстреливает мощный сгусток энергии, убивающий с одного залпа даже босса. Является отсылкой к спецприёму Hadouken у Рю и Кена из серий игр Street Fighter. Оружие работает только если у Икса полное здоровье.

Геймплей 
Оригинальная Mega Man серия, на NES в целом состояла из 2D платформера. Mega Man X использует те же основные принципы, как и его предшественники, но со многими добавленными опциями. Игрок берет под свой контроль главного героя, и выбирает один из восьми этапов. Каждый этап изобилует различными врагами и опасностями, и заканчивается борьбой с боссом — Мавериком. Завершение этапа награждает игрока новым оружием. Игрок может сыграть эти восемь уровней в любом порядке, с применением оружия, накопленного в одном уровне для решения проблем в других. Игрок может вернуться к игре в любое при помощи паролей, пароль сохраняет большинство бонусов.

Способности Mega Man Х аналогичны тем, которые были в предыдущих Mega Man играх, такие как бег, прыжки, и оружие под названием «X-Buster». Тем не менее, Mega Man X содержит ряд элементов которых нет в оригинальной Mega Man серии. Одной характерной особенностью является возможность масштабирования (скольжение по полу уже было в Mega Man 3). На некоторых этапах можно найти капсулы, в которых содержатся голографические сообщения от доктора Лайта. Каждая капсула обновляет одну из Х частей тела, ног, доспехи, шлем, или X-Buster предоставляя игроку улучшенную огневую мощь и защиту, а также новые возможности. При определённых условиях тайная капсула может быть разблокирована, она дает X способности для выполнения «Hadouken», специальный удар который используется в Street Fighter серии от того же производителя.

Создание 
Mega Man X был разработан командой Capcom который работал над Mega Man серии для NES. Ведущий художник Кэйдзи Инафунэ рассказал, что создание Mega Man X требует много сил, целью команды было отойти от оригинального оригинальной Mega Man серии, сохраняя при этом его принципы. В оригинальной Mega Man линейке, Инафунэ как правило, разрабатывал главных героев, а его протеже Хаято Кадзи второстепенных персонажей. Тем не менее, их роли были отменены для Mega Man X. Кадзи работал с героем X. У него была гораздо большая свобода, так как в SNES большая палитра цветов по сравнению с NES. Инафунэ и Кадзи работали одновременно над различными конструкциями для X с различными частями брони. Идея для брони была взята, потому что игра была запланирована на время, когда ролевые видеоигры становились чрезвычайно популярными.

Когда X серия вышла, я действительно хотел перепроектировать Mega Man. Я хотел совершенно другого Mega Manа. Я дизайнер, создатель;. Мне хотелось чего-то нового я не хочу использовать тот же старый образ Mega Man. — Кэйдзи Инафунэ

Инафунэ создал образ Зеро, которого он изначально предполагал как одного из основных героев игры. Опасаясь негативной реакции от поклонников, Зеро, в конечном счёте сводится к роли вторичной по отношению к роли Mega Man X. Кроме того, команда разработчиков хотела сделать мир Mega Man X гораздо более сложным, чем в оригинальной Mega Man серии. Они хотели сделать по-настоящему злого антагониста игры Сигма. Сигма, однако, написан как раз с хорошим характером и страдает из-за «непредвиденных ошибок», что приводит его к совершению зла. Mega Man X изменили традиции франшизы, с названием боссов «Man» прозвище, заменив их антропоморфным животным киборгом. Боссы были разделены между тремя иллюстраторы: Инафунэ сделал Storm Eagle и Chill Penguin, Кадзи сделал Spark Mandrill, Launch Octopus, и Sting Chameleon, а Икки Тазаки сделалFlame Mammoth, Armored Armadillo, и Boomer Kuwanger. Команда старалась сделать различных по размерам и окраске. Тацуя Ёсикава, четвёртому художнику, который недавно был нанят Capcom, была поставлена задача оказания помощи остальной части команды по проектированию, иллюстрации и создания спрайтов для врагов в игре. Музыкальное сопровождение для Mega Man X было написано группой Alph Lyla.

Успех Mega Man серии Capcom позволил продолжить выпуск серии и в 16-битной эре. Mega Man X был объявлен в Северной Америке в марте 1993 в журнале Game Players было опубликовано интервью с вице-президент Capcom Джозеф Моричи. Рабочим названием было «Super Mega Man».

Критика 
Игровые журналы в Соединенных Штатах и Европе, такие как, Electronic Gaming Monthly (EGM), GamePro, Game Players, Nintendo Power, Super Play и немецкая версии Total! неизменно хвалили игру за видео, аудио, управление и общий геймплей. Game Players охарактеризовал Mega Man X , как «почти идеальную игру с классическим геймплеем, отличной графикой и звуком». Веб-сайты, такие как IGN, GameSpot, GamesRadar, и 1UP.com отметили успешность перехода серии Mega Man с NES на SNES.
Mega Man X получил критику со стороны некоторых публикаций, Ed Semrad, Danyon Carpenter, and Al Manuel. Было отмечено что игра имеет очень низкий уровень сложности. Ed Semrad отметил, что игра была слишком короткой.
Mega Man X занял номер 58 в журнале Nintendo Power «100 лучших игр Nintendo всех времен» в своей 100-й номер в сентябре 1997 года, номер 103 в публикации «Top 200 Games» список свой 200-летний выпуск в феврале 2006 года, и 11 лучших SNES игр всех времен в своем август 2008 года. GamesRadar и ScrewAttack перечислил Mega Man X в качестве восьмой лучшей игры в библиотеке SNES.GamePro поставил её на восьмую строчку лучших 16-битных видео игр. Game Informer внес её 120 из 200 пунктов величайших игр в декабре 2009 года. IGN назвал её двенадцатой в своём списке топ 100 игр SNES в 2011 году.

Mega Man X имел большой коммерческий успех. Версий для SNES было продано 1160 тысяч копий по всему миру, что поставило игру на 41-е место по числу продаж на тот момент. В игре последовали семь прямых продолжений и три связанных с названием: Mega Man Xtreme, Mega Man Xtreme 2 и Mega Man X Command Mission. Также был выпущен спин-офф, Mega Man Zero, в 2002 году на Game Boy Advance в результате огромной популярности Зеро.

Ремейки 
После версии SNES, Mega Man X была портирована на PC IBM в 1995 году. Mega Man X получила отдельный релиз на ПК в Японии в 1996 году. Majesco переиздал версию на SNES в 1997 году. Mega Man X, наряду с его ближайшеми пять прямыми продолжениями и Mega Man Battle & Chase былы внесены в Mega Man X Collection в Северной Америке для Nintendo GameCube и PlayStation 2 в 2006 году.

Расширение ремейк под названием Mega Man Maverick Hunter X, или  в Японии, был выпущен во всем мире для PSP в период между 2005 и 2008 годами.

Как и оригинальная игра, Maverick Hunter X получила очень положительные отзывы от критиков, 82 % на Game Rankings и 79 из 100 на Metacritic. Позже сделан доступ для загрузки из сети PlayStation Network.
Capcom выпустила порт Mega Man X на FOMA и I-MODE совместимых мобильных телефонов в Японии в 2007 году. Mega Man X также доступны для покупки на Wii Virtual Console в Японии и Северной Америке в 2011 году и в Европе в 2012 году. Игра была портирована на Android в Японии в качестве бесплатного скачивания на 18 ноября 2011 года. Другой ремейк Mega Man X был выпущен на Apple, IOS (iPhone и IPod Touch) от 21 декабря 2011 года.

Позже игра была добавлена в сборник Mega Man X Legacy Collection вместе с последующими тремя частями (Остальные 4 вышли в Mega Man X Legacy Collection 2) в 2018 году для Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и PC. 

Компьютерные игры 1993 года
Игры для мобильных телефонов
Игры для SNES
Игры для Virtual Console
Игры серии Mega Man
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom